Dzień żywych trupów – horror z 1985 roku w reżyserii George'a Romero
 Dzień żywych trupów – horror z 2008 roku w reżyserii Steve'a Minera; remake filmu z 1985 roku